Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1951 года() прошёл в Бордо с 3 по 10 сентября по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов.

 — Марсель Боннар

 — Жорж Мальфрей

 — Marcel Puertolas

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Сентябрь 1951 года
1951 год в шашках
Спорт во Франции в 1951 году
Спортивные соревнования в Бордо